Композитор Франц Йозеф Гайдн является автором 24 опер, написанных в 70-х — 80-х годах XVIII века. Гайдн возглавлял труппу придворного театра князя Николая Эстерхази, показывавшего до 150 постановок в год. Многие из поставленных опер принадлежат самому Гайдну. Сейчас исполняются редко.

Список составлен хронологически.

Г